SOJ – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Sorkjosen (Norvegia)
 soj – codice ISO 639-3 della lingua soi